За́ячий, Заячий остров:
 Заячий — остров в Медвежьегорском районе Карелии, в Заонежском заливе Онежского озера.
 Заячий — остров в северо-западной части Ладожского озера.
 Заячий остров — остров в Санкт-Петербурге, в устье Невы.
 Заячий — остров в Хабаровске, на реке Амур.
 Заячий — в Алтайском районе Хакасии, на Енисее.
 Заячий остров — остров в Челябинске, на реке Миасс.
 Заячий — остров в Раскопельском заливе Чудского озера.
 Заячий — в Анадырском районе Чукотского автономного округа, на реке Великой.

См. также 
 Заячий проспект
 Заячий переулок (Санкт-Петербург)
 Заячий Ремиз
 Заячье
 Заячья